Sarrazin bzw. Sarazin ist ein ursprünglich französischer Familienname, der etymologisch auf die Sarazenen zurückzuführen ist. Er wurde nach Rückkehr von einem Kreuzzug vergeben, bedeutet also: Jemand, der im Land der Sarazenen war.

Namensträger 
 Albertine Sarrazin (1937–1967), französische Schriftstellerin
 Cyprien Sarrazin (* 1994), französischer Skirennläufer 
 Édouard Sarazin (1840–1887), französischer Ingenieur  
 Georg Sarrazin (1875–1961), deutscher Fabrikant
 Gregor Sarrazin (1857–1915), deutscher Anglist
 Guy Marcel Sarrazin (1933–2001), französischer Schauspieler, Komiker und Drehbuchautor, siehe Guy Grosso 
 Hans-Christian Sarrazin (1914–2013), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Jacques Sarrazin (1588 oder 1592–1660), französischer Bildhauer, siehe Jacques Sarazin
 Jean Sarazin (1539–1598), Erzbischof von Cambrai seit 1596
 Jürgen Sarrazin (1936–2019), deutscher Bankmanager
 Laëtitia Sarrazin (* 1993), französische Tennisspielerin
 Leo Sarrazin (1891–1969), deutscher Bankmanager
 Manuel Sarrazin (* 1982), deutscher Politiker (Grüne), MdB seit 2008
 Mechthild Sarrazin (1920–2014), deutsche Bildhauerin und Malerin
 Michael Sarrazin (1940–2011), kanadischer Schauspieler
 Michel Sarrazin (1659–1734), französisch-kanadischer Arzt und Naturforscher
 Otto Sarrazin (1842–1921), deutscher Baumeister und Autor
 Pierre-Claude Sarrazin (1689–1762), französischer Schauspieler
 Richard Sarrazin (1881–1964), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Stéphane Sarrazin (* 1975), französischer Rennfahrer
 Thilo Sarrazin (* 1945), deutscher Volkswirt, Politiker und Buchautor
 Ursula Sarrazin (* 1951), deutsche Lehrerin und Autorin
 Wilfried Sarrazin (1910–1986), deutscher Diplomat

Siehe auch 
 Sarasin
 Sarrasin
 Sarracenia, siehe Schlauchpflanzen
 Sarracenus
 Sarraz
 Sarrazin (Paris)

Einzelnachweise 

Familienname
Herkunftsname